Zero One — пісня електро музиканта та діджея K?d. Випущена 13 квітня 2018, записана на студії ICON-owned та PRMD.

Рецензії 
«Zero One» була добре сприйнята більшістю критиків. Кесі Кріс з Dancing Astronaut, похвалив пісню

Трек-ліст

Історія релізу

Примітки 

Сингли 2018
Пісні 2018